SNRP est un acronyme qui peut désigner :
 le Service national du renseignement pénitentiaire, un organisme public français ;
 le Syndicat national des rédacteurs de presse, un syndicat de journalistes mexicain.